Municipio de Cleveland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cleveland (condado de Fulton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Cleveland (condado de Miller, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Miller.
 Municipio de Cleveland (condado de Little River, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Cleveland (condado de Lonoke, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Cleveland (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Cleveland (condado de Ouachita, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de Cleveland (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Cleveland (condado de Johnston, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Johnston.
 Municipio de Cleveland (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Cleveland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Cleveland (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Cleveland (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Cleveland (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Cleveland (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de Cleveland (condado de Whitley, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Whitley.
 Municipio de Cleveland (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Cleveland (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Cleveland (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Cleveland (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Cleveland (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Cleveland (condado de Leelanau, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Leelanau.
 Municipio de Cleveland (condado de Le Sueur, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Le Sueur.
 Municipio de Cleveland (condado de Callaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Callaway.
 Municipio de Cleveland (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.
 Municipio de Cleveland (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Cleveland (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Cleveland (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.